Чемпионат Испании по футболу 1982/1983 — 52-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 780 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Барселона» — «Лас-Пальмас»  — 7:2 (33-й тур, 17 апреля 1983 года)
 «Сарагоса» — «Расинг Сантандер»  — 7:2 (16-й тур, 19 декабря 1982 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Лас-Пальмас» — «Атлетик Бильбао»  — 1:5 (34-й тур, 1 мая 1983 года)
 «Расинг Сантандер» — «Барселона»  — 0:4 (9-й тур, 30 октября 1982 года)
 «Сельта» — «Атлетико»  — 0:4 (20-й тур, 16 января 1983 года)
 «Сельта» — «Барселона»  — 0:4 (29-й тур, 20 марта 1983 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Барселона» — «Лас-Пальмас»  — 7:2 (33-й тур, 17 апреля 1983 года)
 «Расинг Сантандер» — «Вальядолид»  — 5:0 (31-й тур, 3 апреля 1983 года)
 «Сарагоса» — «Расинг Сантандер»  — 7:2 (16-й тур, 19 декабря 1982 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1983
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1982 году
Спорт в Испании в 1983 году